

Persone 
 Ken Ryker – ex attore pornografico statunitense
 Jaxson Ryker – wrestler statunitense

Altro 
 Il sergente Ryker – film del 1968 diretto da Buzz Kulik
 John Ryker – personaggio dei fumetti della Marvel Comics